Okręty US Navy o nazwie USS „Pluck”
 Pierwszy „Pluck” (AMc-94) był trałowcem. Wszedł do służby w 1942 roku.
 Drugi „Pluck” (MSO-464) był trałowcem. Wszedł do służby w 1954 roku.

Pluck